Озёрский сельский округ

Белгородская область 

 Озёрский сельский округ Старооскольского района (до 2008 года)

Калининградская область 

 Озёрский сельский округ Гвардейского района (до 2008 года)

Сахалинская область 

 Озёрский сельский округ Корсаковского района (упразднён)

Ульяновская область 

 Озёрский сельский округ Чердаклинского района